Sezon (1968) był 66. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły  spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Antal Dunai, który w barwach Újpesti Dózsa Budapeszt strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1968 w piłce nożnej